Il singolare  del Tunis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thomaz Bellucci non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Gastón Gaudio ha battuto in finale 6–2, 1–6, 6–3 Federico Gil.

Teste di serie

  Jarkko Nieminen (semifinali)
  Nicolas Devilder (secondo turno)
  Björn Phau (secondo turno)
  Frederico Gil (finale)

 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tunis Open 2009